{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (61901) - || 2000 QX228 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61902) - || 2000 QH229 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61903) - || 2000 QA230 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61904) - || 2000 QD230 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61905) - || 2000 QF230 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61906) - || 2000 QJ230 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61907) - || 2000 QK230 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61908) - || 2000 QT230 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61909) - || 2000 QR231 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61910) - || 2000 QW243 ||21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (61911) - || 2000 QP244 ||25 augustus 2000 || M. W. Buie
|-
| (61912) Storrs || 2000 QC247 ||27 augustus 2000 || M. W. Buie
|-
| (61913) Lanning || 2000 QJ248 ||28 augustus 2000 || M. W. Buie
|-
| (61914) - || 2000 RK || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61915) - || 2000 RO || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61916) - || 2000 RB1 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61917) - || 2000 RH1 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61918) - || 2000 RR1 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61919) - || 2000 RU1 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61920) - || 2000 RV1 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61921) - || 2000 RW1 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61922) - || 2000 RA2 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61923) - || 2000 RF2 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61924) - || 2000 RL2 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61925) - || 2000 RA3 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61926) - || 2000 RN3 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61927) - || 2000 RZ3 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61928) - || 2000 RP4 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61929) - || 2000 RB5 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61930) - || 2000 RP5 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61931) - || 2000 RS5 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61932) - || 2000 RN6 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61933) - || 2000 RR6 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61934) - || 2000 RA7 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61935) - || 2000 RT7 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61936) - || 2000 RZ7 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61937) - || 2000 RK9 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61938) - || 2000 RT9 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61939) - || 2000 RA11 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61940) - || 2000 RB11 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61941) - || 2000 RE11 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61942) - || 2000 RP12 ||2 september 2000 || K. Korlević
|-
| (61943) - || 2000 RT12 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61944) - || 2000 RM13 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61945) - || 2000 RO13 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61946) - || 2000 RQ13 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61947) - || 2000 RG14 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61948) - || 2000 RA15 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61949) - || 2000 RL16 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61950) - || 2000 RQ16 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61951) - || 2000 RE17 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61952) - || 2000 RG17 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61953) - || 2000 RK17 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61954) - || 2000 RB18 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61955) - || 2000 RK18 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61956) - || 2000 RS18 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61957) - || 2000 RE19 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61958) - || 2000 RR19 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61959) - || 2000 RS19 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61960) - || 2000 RV19 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61961) - || 2000 RC20 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61962) - || 2000 RV20 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61963) - || 2000 RY20 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61964) - || 2000 RQ21 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61965) - || 2000 RS22 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61966) - || 2000 RU22 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61967) - || 2000 RV23 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61968) - || 2000 RW23 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61969) - || 2000 RG24 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61970) - || 2000 RV24 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61971) - || 2000 RW24 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61972) - || 2000 RB26 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61973) - || 2000 RY26 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61974) - || 2000 RC27 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61975) - || 2000 RJ27 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61976) - || 2000 RS27 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61977) - || 2000 RK28 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61978) - || 2000 RN28 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61979) - || 2000 RO28 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61980) - || 2000 RZ29 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61981) - || 2000 RB30 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61982) - || 2000 RL30 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61983) - || 2000 RN30 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61984) - || 2000 RR30 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61985) - || 2000 RW30 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61986) - || 2000 RY30 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61987) - || 2000 RD31 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61988) - || 2000 RN32 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61989) - || 2000 RP32 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61990) - || 2000 RG33 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61991) - || 2000 RL33 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61992) - || 2000 RN33 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61993) - || 2000 RR33 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61994) - || 2000 RT33 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61995) - || 2000 RG34 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61996) - || 2000 RO34 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61997) - || 2000 RR34 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61998) - || 2000 RT34 ||1 september 2000 || LINEAR
|-
| (61999) - || 2000 RT35 ||2 september 2000 || LINEAR
|-
| (62000) - || 2000 RA36 ||3 september 2000 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten